Il doppio del torneo di tennis Sporting Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Franco Ferreiro e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Francesco Aldi e Alessio Di Mauro 64-7, 7-5, 7-62.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Uros Vico (semifinali)
 Franco Ferreiro /  Sergio Roitman (Campioni)

 Victor Ioniță /  Oliver Marach (primo turno)
 Francesco Aldi /  Alessio Di Mauro (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sporting Challenger 2005